Шевченково — название населённых пунктов:

Россия 
 Шевченково — село в Кантемировском районе Воронежской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Шевченково — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
Винницкая область
 Шевченково — село в Барском районе.
 Шевченково — посёлок, Жмеринском районе.
 Шевченково — село в Ильинецком районе.

Днепропетровская область
 Шевченково — село в Васильковском районе.
 Шевченково — село в Криворожском районе.
 Шевченково — село в Никопольском районе.

Житомирская область
 Шевченково — село в Емильчинском районе.
 Шевченково — село в Малинском районе.

Запорожская область
 Шевченково — село в Бердянском районе.
 Шевченково — село в Вольнянском районе.
 Шевченково — село в Пологовском районе.
 Шевченково — село в Токмакском районе.

Ивано-Франковская область
 Шевченково — село в Ивано-Франковском районе.
 Шевченково — село в Калушском районе.
 Шевченково — село в Коломыйском районе.

Киевская область
 Шевченково — село в Великодымерской поселковой общине Броварского района.
 Шевченково — село в Володарском районе.
 Шевченково — село в Згуровской поселковой общине Броварского района.
 Шевченково — село в Иванковском районе, Розважевский сельский совет.
 Шевченково — село в Иванковском районе, Дымарский сельский совет.
 Шевченково — село в Киево-Святошинском районе.
 Шевченково — село в Обуховском районе.
 Шевченково — село в Переяслав-Хмельницком районе.
 Шевченково — село в Полесском районе, ликвидировано в 1999 году
 Шевченково — село в Яготинском районе.

Кировоградская область
 Шевченково — село в Знаменском районе.
 Шевченково — село в Кропивницком районе.
 Шевченково — село в Маловисковском районе.
 Шевченково — село в Устиновском районе, ликвидировано в 2004 году
Шевченково — до 1944 г. название города Долинская.

Николаевская область
 Шевченково — село в Витовском районе, Котляревский сельский совет.
 Шевченково — село в Витовском районе, Шевченковский сельский совет.
 Шевченково — село в Новобугском районе.
 Шевченково — село в Казанковском районе.

Одесская область
 Шевченково — село в Ананьевском районе.
 Шевченково — посёлок в Березовском районе.
 Шевченково — село в Измаильском районе.
 Шевченково — село в Раздельнянском районе.

Полтавская область
 Шевченково — село в Гадячском районе.
 Шевченково — село в Котелевском районе.
 Шевченково — село в Лохвицком районе.
 Шевченково — село в Решетиловском районе.

Сумская область
 Шевченково — село в Бурынском районе.
 Шевченково — село в Великописаревском районе.
 Шевченково — село в Глуховском районе.
 Шевченково — село в Конотопском районе.
 Шевченково — село в Лебединском районе.
 Шевченково — село в Сумском районе.
 Шевченково — село в Ямпольском районе.

Тернопольская область
 Шевченково — село в Подволочисском районе.

Харьковская область
 Шевченково — село в Валковском районе.
 Шевченково — село в Великобурлукском районе, Малобурлукский сельский совет.
 Шевченково — село в Великобурлукском районе, Новоалександровский сельский совет.
 Шевченково — село в Волчанском районе.
 Шевченково — село в Кегичевском районе.
 Шевченково — село в Краснокутском районе.
 Шевченково — село в Первомайском районе.
 Шевченково — село в Сахновщинском районе, Тавежнянский сельский совет.
 Шевченково — село в Сахновщинском районе, Шевченковский сельский совет.
 Шевченково — посёлок городского типа в Купянском районе.
 Шевченково — село в Шевченковском районе.

Черкасская область
 Шевченково — село в Звенигородском районе.

Черниговская область
 Шевченково — село в Бахмачском районе.

См. также 
 Шевченково-Кут
 Шевченково Второе
 Шевченково Первое
 Шевченковский